Cirangkong (Cijambe), een plaats in Indonesië
Cirangkong (Cibatu), een plaats in Indonesië
Cirangkong (Petir)